The Bow bezeichnet:

 Der Bogen
 The Bow (Calgary), Hauptsitz des kanadischen Energieunternehmens EnCana in Calgary